Airport kan avse:

 Apple Airport – Apple Computer's implementering av 802.11a/b/g/n
 Airport (TV-serie) – en brittisk reality-TV-serie
 Airport – en roman skriven av Arthur Hailey, släppt 1968, se Flygplatsen (roman)
 Airport – flygplatsen – film baserad på Arthur Haileys roman, premiär 1970
Airport (sång) – en sång av The Motors från 1978, vilken som bäst låg på fjärde plats på poplistorna